Земля́нск — село на севере Семилукского района Воронежской области. Административный центр Землянского сельского поселения. До 1920-х годов — город и уездный центр.

География 

Село находится на северо-западе Воронежской области, в 30 км от города Семилуки.

Условное территориальное деление 
 Центр;
 Хохлатская;
 Маслозавод;
 Солдатское;
 Серебрянка;
 Разино;
 Пушкарка.

История 
История старинного села уходит корнями в 1657 год, когда по указанию государя Алексея Михайловича 20 старых служащих солдат основали на берегу местной речки Землянка военное поселение. Спустя пять лет вокруг поселения была выстроена крепость, обнесенная валом и глубоким рвом. На случай осады в крепости были глубокий колодец с постоянным запасом пресной воды и подземный ход к речке длиной 60 метров.

В 1663 году Землянск приобрел статус города. В начале XVIII века в городе и его слободах насчитывалось шесть деревянных церквей, со временем перестроенных в каменные. По преданию, одну из чудотворных икон — Тихвинской Божией матери — написал и освятил сам Преосвященный Тихон Задонский, епископ Воронежский и Елецкий, в 1776 году. Во время разгрома после революции местным жителям чудом удалось спасти икону от поругания и уничтожения, правда, размеры её значительно уменьшились и оправлена она теперь в другую, простую раму.

С 1928 по 1963 год Землянск являлся центром Землянского района Воронежской области.

Труднейшим испытанием в истории села была Великая Отечественная война. С 5 июля 1942 года по 27 января 1943 года Землянск находился в тылу врага. Более двух тысяч жителей Землянска ушли на фронт, с полей сражений не вернулись 344 человека. За время оккупации в Землянском районе погибли 1772 мирных жителя, в том числе дети. Но, как говорят историки, эти данные далеко не точны.

Герб 
Герб города — пять летящих перепелок в золотом поле. Утвержден 21 сентября 1781 года.

Население 
По переписи 1897 года в Землянске проживало 5333 жителя.

Известные люди 
 Алехин, Александр Иванович — член 4-й Государственной думы, воронежский губернский предводитель дворянства, отец чемпиона мира по шахматам Александра Алехина.
 Алехин, Владимир Иванович — землянский уездный предводитель дворянства, почетный гражданин Землянска (1914), тайный советник.
 Барышникова, Анна Куприяновна — русская сказочница.
 Бахметьев, Владимир Матвеевич — русский советский писатель.
 Ключников, Владимир Иванович — председатель Воронежской областной Думы.
 Новоскольцев, Александр Никанорович — русский художник, академик исторической живописи
 Сепп, Евгений Константинович — советский невропатолог, академик АМН СССР.
 Сухарев, Александр Яковлевич — российский учёный-юрист и государственный деятель, министр юстиции СССР.
 Шатров, Илья Алексеевич — русский военный музыкант, капельмейстер и композитор — автор вальса «На сопках Маньчжурии».
 Терских Василий Ильич (род. Землянск Воронежская губерния 1894 г. −1967 г. Москва) — микробиолог, профессор.

Экономика 
 производственные и перерабатывающие предприятия мясо-молочного комплекса
 сельскохозяйственные предприятия
 автотранспортное предприятие
 ООО «Землянскмолоко»
 КФХ «Сытный край»
ООО "МЕТАРА-16"

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Землянск (село)
 Герб Землянска
 Краеведческий сайт села ЗЕМЛЯНСК

Населённые пункты Семилукского района
Населённые пункты России, утратившие статус города